Golden Years puede referirse a:
The Golden Years, un álbum en directo de Motörhead.
The Golden Years, un álbum recopilatorio de Modern Talking.
The Golden Years, un álbum de David Bowie.
Golden Years, una canción de David Bowie.